Yamakawa (jap. ) bezeichnet:

 eine Stadt in der Präfektur Fukuoka: Yamakawa (Fukuoka) (heute: Miyama)
 eine Stadt in der Präfektur Kagoshima: Yamakawa (Kagoshima) (heute: Ibusuki)
 eine Stadt in der Präfektur Tokushima: Yamakawa (Tokushima) (heute: Yoshinogawa)
 ein Dorf in der Präfektur Tochigi, heute: Ashikaga
 ein Lehen mit Sitz in Yamakawa, Tochigi: Yamakawa (Han)
 einen Asteroiden: (8923) Yamakawa
 eine Handelsmarke für elektronische Geräte wie DVD-Spieler und -Rekorder

Yamakawa  ist der Familienname folgender Personen:

 Desheun Ryō Yamakawa (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Yamakawa Futaba (1844–1909), Lehrerin der Meiji-Zeit
 Yamakawa Hiroshi (1845–1898), japanischer General
 Yamakawa Hitoshi (1880–1958), japanischer Intellektueller
 Ken’ichi Yamakawa (* 1953), japanischer Schriftsteller und Rockmusiker
 Yamakawa Kenjirō (1854–1931), Samurai, Arzt und Universitätsleiter
 Yamakawa Kikue (1890–1980), japanische Feministin und Sozialistin
 Kotomi Yamakawa (* 1982), japanische Synchronsprecherin
 Masao Yamakawa (1930–1965), japanischer Schriftsteller
 Natsuki Yamakawa (* 1995), japanischer Leichtathlet
 Ren Yamakawa (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Yamakawa Shūhō (1898–1944), japanischer Holzschnitt-Künstler und Maler
 Tetsushi Yamakawa (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Yamakawa Tomiko (1879–1909), japanische Schriftstellerin